Antígua — ilha do Caribe
 Antigua — município espanhol das Canárias
 La Antigua — município espanhol de Castela e Leão
 Antigua Guatemala — município guatemalteco do departamento de Sacatepéquez
 Antígua e Barbuda — país caribenho
 Antigua Barracuda Football Club — time de futebol antiguano que joga em ligas dos EUA

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes